Desa Sirnajaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sirnajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,78, long 107,39), Jawa Barat, 
 Desa Sirnajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,40, long 107,12), Jawa Barat, 
 Desa Sirnajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,62, long 106,99), Jawa Barat, 
 Desa Sirnajaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 107,30), Jawa Barat, 
 Desa Sirnajaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,20, long 107,86), Jawa Barat, 
 Desa Sirnajaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,22, long 107,80), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar